Алекса́ндрово-Га́йский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — село Александров Гай.

География 
Район расположен в зоне полупустынь на крайнем юго-востоке Саратовской области. На севере район граничит с Новоузенским районом, на юге и юго-востоке с Казталовским районом Западно-Казахстанской области Казахстана. Протяженность границ района 254 км, из них 165 км — государственные границы. Протяженность территории района с севера на юг — 74 км, а с востока на запад — 48 км. Территория района — 2,7 тыс. км².

Это маловодная, засушливая территория, источники в большинстве случаев сильно минерализованы, поэтому остро стоит проблема с питьевой водой. Населённые пункты преимущественно приурочены к долинам рек Большой и Малый Узень, многочисленным естественным лиманам. Плоская поверхность без древесной растительности даёт хороший обзор, но лишена зрительных ориентиров.

История 
Район образован в январе 1935 года в результате разукрупнения Новоузенского района в составе Саратовского края (с 1936 года - в Саратовской области).

С 1960 по 1973 год Александрово-Гайский район был ликвидирован, его территория входила в состав Новоузенского района.

13 апреля 1973 года Александрово-Гайский район был восстановлен.

Население

Национальный состав

Казахи составляют большинство во всех населённых пунктах района за исключением районного центра и его южного пригорода — села Новоалександровки и двух небольших хуторов: Кругляков и Яшин (40% и 28% соответственно).

Русское население района распределено неравномерно: три четверти всех русских района сконцентрированы в районном центре (почти пять тысяч), кроме того значительное число русских проживает в южном пригороде райцентра селе Новоалександровка (св. 700 чел.), в посёлке Камышки (св. 400 чел.), селе Луков Кордон (св. 170 жит.) и посёлке Приузенский (св. 100 жит.), в 20 населённых пунктах района русских нет вообще.

Муниципально-территориальное устройство 
В Александрово-Гайский муниципальный район входят 2 муниципальных образования со статусом сельского поселения:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 7 сельских поселений. В 2016 году из них были упразднены следующие муниципальные образования: Варфоломеевское, Искровское, Камышковское, Новостепновское и Приузенское (все включены в Александрово-Гайское).

Населённые пункты 
В Александрово-Гайском районе 57 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
В 2016 году упразднён хутор Журавлиха, входивший в Александрово-Гайское МО.

Транспорт 
Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 119,2 км Железнодорожная станция в селе Александров Гай.

Археология 
В Александрово-Гайском районе на берегу Большого Узеня находится памятник неолита Орошаемое (7–8 тыс. лет). Рядом на возвышенности вблизи водонапорной станции райводхоза находится неолитическая стоянка Алгай.

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Александрово-Гайского муниципального района
 Сведения на сайте областной администрации
 О районе

 
Районы Саратовской области